

Geografia 
 Germania
Hohenkirchen – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
Hohenkirchen –  frazione del comune di Georgenthal, in Turingia